Buffalo (eller buffaloe) kan referere til:

Dyr

Pattedyr 
 Amerikansk bison - kaldet Buffalo

Fisk 
 Ictiobus - en nordamerikansk fiskeart kendt som buffalo

Steder

Australien 
 Buffalo, Victoria

Canada 
 Buffalo, Alberta - en spøgelsesby

USA 
 Buffalo, New York
 Buffalo, Illinois
 Buffalo, Indiana
 Buffalo, Iowa
 Buffalo, Kansas
 Buffalo, Kentucky
 Buffalo, Minnesota
 Buffalo, Missouri
 Buffalo, Montana
 Buffalo, Nebraska
 Buffalo, North Dakota
 Buffalo, Ohio
 Buffalo, Oklahoma
 Buffalo, South Carolina
 Buffalo, South Dakota
 Buffalo (Tennessee) (flertydig)
 Buffalo, Texas
 Buffalo, Henderson County, Texas
 Buffalo, West Virginia
 Buffalo, Jackson County, West Virginia
 Buffalo, Buffalo County, Wisconsin
 Buffalo, Marquette County, Wisconsin
 Buffalo, Wyoming
 Buffalo City (flertydig)
 Buffalo County (flertydig)
 Buffalo Township (flertydig)

Musik 
 Buffalo (dansk band), et dansk countryband
 Buffalo (band), et australsk hardrock band
 Buffalo (EP), by Buffalo
 Buffalo (Frank Zappa album)
 Buffalo (The Phoenix Foundation album)